Övermark bezeichnet

die ehemalige finnische Gemeinde Övermark (Finnland), seit 1973 Teil der Stadt Närpes

Övermark ist der Familienname folgender Personen:

 Hannu Övermark (* 1957), finnischer Ringer
 Jarmo Övermark (* 1955), finnischer Ringer